Àtila (406-453), rei dels huns occidentals 
 Atila (grup), grup català de rock progressiu